La Supercopa burkinesa de futbol (coneguda també com a Coupe de l'Association Sportive des Journalistes du Burkina) és una competició futbolística de Burkina Faso que es disputa entre els campions de la lliga i de la copa del país.

Historial 
Font: 
 1992/93 : ASF Bobo
 1993/94 : Etoile Filante
 1994/95 : RC Bobo
 1995/96 : Etoile Filante 
 1996/97 : ASF Bobo 
 1997/98 : USFA 2-0 Etoile Filante
 1998/99 : Etoile Filante 2-1 ASFA Yennega
 1999/00 : USFA 3-1 Etoile Filante
 2000/01 : ASF Bobo 2-0 Etoile Filante
 2001/02 : ASFA Yennega 1-0 USFA
 2002/03 : Etoile Filante 1-1 (4-3 pen) ASFA Yennega
 2003/04 : ASF Bobo 2-0 ASFA Yennega
 2004/05 : US Ouagadougou 2-1 RC Kadiogo
 2005/06 : Etoile Filante 2-1 ASFA Yennega
 2006/07 : Commune FC 1-1 (6-5 pen) RC Bobo
 2007/08 : US Ouagadougou 2-0 Etoile Filante
 2008/09 : ASFA Yennega 3-0 USFA
 2009/10 : Étoile Filante 2-0 ASFA Yennenga
 2010/11 : Étoile Filante 1-1 (8-7 pen) ASFA Yennenga
 2011/12 : RC Kadiogo 1-0 ASFA Yennenga
 2012/13 : ASFA Yennenga 1-1 (5-4 pen) AS SONABEL
 2013/14 : RC Bobo 2-0 Étoile Filante

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Competicions futbolístiques a Burkina Faso